Прада () — испанская фамилия. Известные носители:

 Прада, Амансио (род. 1949) — испанский композитор и бард.
 Прада, Бруно (род. 1971) — бразильский яхтсмен, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Прада, Миучча (род. 1949) — итальянский дизайнер модной одежды, младшая внучка Марио Прады.
 Прада, Хуан Мануэль де (род. 1970) — испанский писатель и литературный критик.
 Рихтер Прада, Педро (1921—2017) — военный, государственный и политический деятель Перу.

См. также 
 Prada
 LG Prada 3.0
 Prada и чувства
 Дьявол носит Prada